

Nom de famille 

 Adelino Lucas, homme politique santoméen ;
 Albert Lucas (1960-), jongleur américain ;
 Alexander Lucas (1852-1942), homme politique canadien ;
 Arthur Henry Shakespeare Lucas (1853-1936), naturaliste australien d'origine britannique ;
 August Lucas (1803-1863), peintre allemand ;
 Bastien Lucas (1981-), compositeur-auteur-interprète ;
 Ben Lucas (1987-), joueur australien de rugby à XV ;
 Benjamin Lucas (1990-), homme politique français ;
 Carlos Lucas (1930-2022), boxeur chilien ;
  ;
 Cindy Lucas, actrice et réalisatrice américaine ;
 Dan Lucas (1958-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 David Lucas (1977-), footballeur anglais ;
 Eamon Lucas (1992-), coureur cycliste américain ;
 E. Charle Lucas, affichiste français du  ;
 Eddie Lucas (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Édouard Lucas (1842-1891), mathématicien français ;
 Édouard Hyacinthe Lucas (1827-1888), général de division français ;
 E. V. Lucas (1858-1938), poète et journaliste britannique ;
 Émile Lucas (1888-1935), athlète français ;
 Eugenio Lucas (1817-1870), peintre espagnol ;
  ;
 François Lucas (1736-1813), sculpteur français ;
 Frank Lucas (1930-2019), trafiquant de drogue américain ;
 Frank Lucas (1960-), homme politique américain ;
 Franz Lucas (1911-1994), médecin nazi du camp d'Auchwitz ;
 Frederic Augustus Lucas (1852-1929), paléontologue et ornithologue américain ;
 Gary Lucas (1952-), auteur-compositeur et guitariste américain ;
 
 Henri-Jacques Lucas (1939-2013), juriste universitaire français ;
  ;
Hippolyte Lucas (1807-1878), écrivain français,
 Hippolyte Lucas (1814-1899), entomologiste français,
 Marie-Félix Hippolyte-Lucas (1877-1924), peintre français.
 Ian Lucas (1960-), homme politique britannique ;
 Italee Lucas (1989-), joueuse américano-angolaise de basket-ball ;
 Jacques Lucas (1937-), professeur émérite à l'université de Rennes 1 ;
 James C. Lucas (1912-1998), criminel américain ;
  ;
Jean Lucas (1764-1819), capitaine de vaisseau français,
 Jean Lucas (1917-2003), pilote automobile.
 Jean-Baptiste Joseph Lucas (1737-1800), député de l'Allier ;
 Jerry Lucas (1940-), joueur américain de basket-ball ;
 João Lucas (1979-2015), footballeur portugais ;
  ;
John Lucas (1929-), philosophe britannique,
John Lucas (1953-), joueur puis entraîneur américain de basket-ball,
John Lucas III (1982-), joueur américain de basket-ball,
John Porter Lucas (1890-1949), général américain de la Seconde Guerre mondiale.
 Joyner Lucas (1988-), rappeur, chanteur, et producteur américain ;
 Kalin Lucas (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Laurent Lucas (1965-), acteur français ;
 Lucie Lucas (1990-), actrice française ;
 Lucas, rappeur suédois ;
 Margaret Bright Lucas (1818-1890), philanthrope britannique ;
 Marieme Helie Lucas (1939-), sociologue algérienne, militante des droits des femmes et de la laïcité ;
 Matt Lucas (1974-), acteur, réalisateur et producteur britannique ;
  ;
 Michael Lucas (1972-), acteur et réalisateur de films pornographiques gays, militant et écrivain, fondateur du studio Lucas Entertainment ;
 Michel Lucas (1939-2018), informaticien et banquier français, président du Groupe Crédit-Mutuel ;
 Octave Lucas (1892-1955), notaire et homme politique français ;
  ;
Paul Lucas (1664-1737), voyageur français contemporain de Louis XIV,
 Paul Lucas (1683-1759), dit le Père Simplicien, généalogiste français du ,
 Philippe Lucas (1963-), entraîneur de natation français,
 Philippe Lucas (1963-), footballeur français.
  :
Pierre Lucas (sculpteur) (1692-1752), sculpteur français actif à Toulouse,
 Pierre Lucas (1763-1850), magistrat et homme politique français,
 Pierre Lucas (1928-), député français.
 Pierre Lucas, pseudonyme collectif des auteurs de la série Police des mœurs ;
 René Lucas (1898-1990), physicien français ;
 Robert E. Lucas (1937-), économiste américain ;
  :
Stéphane Lucas (1978-), footballeur français ;
 Stéphane Lucas (19?-), boxeur, mannequin puis chanteur français ;
 Thomas Pennington Lucas (1843-1917), médecin et entomologiste australien, frère d'Arthur Henry Shakespeare Lucas ;
 Yasmin Lucas (1990-), chanteuse et compositrice brésilienne.

Prénom 

 Lucas Achtschellinck (1626-1699), peintre flamand ;
 Lucas Belvaux (1961- ), acteur et réalisateur belge ;
 Lucas Biglia (1986- ), footballeur argentin ;
 Lucas Black (1982- ), acteur américain ;
 Lucas Bravo (1988- ), acteur et mannequin français ;
 Lucas Chancel (1987- ), économiste français ;
 Lucas Cranach (1472-1553), peintre et graveur de la Renaissance allemande ;
 Lucas Cranach (1515-1586), peintre et graveur de la Renaissance allemande, fils du précédent ;
 Lucas Da Cunha (2001- ), footballeur français ;
 Lucas Debargue (1990- ), pianiste français ;
 Lucas Digne (1993- ), footballeur français ;
 Lucas d'Heere (1534-1584), peintre, poète et écrivain flamand ;
 Lucas Franchoys (1574-1643), peintre flamand ;
 Lucas Franchoys (1616-1681), peintre et graveur flamand, fils du précédent ;
 Lucas Gassel (vers 1490-vers 1570), artiste flamand ;
 Lucas Grabeel (1984- ), acteur et chanteur américain ;
 Lucas Hauchard (1996- ), vidéaste et streamer français ;
 Lucas Hedges (1996- ), acteur américain ;
 Lucas Hernandez (1996- ), footballeur français ;
 Lucas Lasserre (1978- ), pilote automobile français ;
 Lucas Leiva (1987- ), footballeur brésilien ;
 Lucas Moura (1992- ), footballeur brésilien ;
 Lucas Ocampos (1994- ), footballeur argentin ;
 Lucas Paquetá (1997- ), footballeur brésilien ;
 Lucas Pérez (1988- ), footballeur espagnol ;
 Lucas Perrin (1998- ), footballeur français ;
 Lucas Pouille (1994- ), joueur de tennis français ;
 Lucas Raymond (2002- ), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Lucas Silva (1993- ), footballeur brésilien ;
 Lucas Tauzin (1998- ), joueur français de rugby à XV ;
 Lucas Till (1990- ), acteur américain ;
 Lucas Torreira (1996- ), footballeur uruguayen ;
 Lucas Tousart (1997- ), footballeur français ;
 Lucas Vázquez (1991- ), footballeur espagnol ;
 Lucas Veríssimo (1995- ), footballeur brésilien.

Toponymes 

 Lucas, municipalité de Colombie-Britannique au Canada ;
 Lucas, village du sud-est du comté de Richland, dans l'État de l'Ohio aux États-Unis ;
 Lucas, une ville du  comté de Lucas, en Iowa ;
 Lucas, un comté en Iowa ;
 Lucas, ville américaine située au Kansas ;
 Lucas, une petite ville située au sud du comté de Collin, au Texas, aux États-Unis ;
 .

Cinéma et télévision 

 Lucas est un film américain réalisé par David Seltzer en 1986.
 Lucas est un film espagnol réalisé par Álex Montoya en 2021.
 Luca$ est un épisode des Simpson diffusé en 2014.
 Lucas Scott est un personnage fictif de la série télévisée Les Frères Scott, interprété par Chad Michael Murray.
 Lucasfilm Ltd. est une société de production cinématographique, nommée d'après son créateur, George Lucas.

Autres 
 Lucas Industries, une entreprise britannique de fabrication d'équipement pour l'automobile et l'aviation, dont les activités ont été reprises par TRW Automotive, Goodrich et Delphi Corporation.
 Alexandre Lucas, le nom d'une variété de poire.
 Écart de Lucas, concept d'économie.
 Paradoxe de Lucas, paradoxe économique.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Prénom américain
Prénom espagnol
Prénom brésilien
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis